Sakari ist: 

 Sakari (Vorname), ein finnischer Vorname

Sakari ist der Familienname folgender Personen:

 Aimo Sakari (1911–2001), finnischer Romanist, Provenzalist und Mediävist
 Charli M. Sakari, Astronomin
 Joy Sakari (* 1986), kenianische Leichtathletin
 Pétur Sakari (* 1992), finnischer Organist